Sikandar (parfois orthographié Sikander) est la forme persane du prénom Alexandre, formée pour désigner Alexandre le Grand dans l'Antiquité. C'est un prénom masculin employé au Proche-Orient, en Asie centrale et en Asie du Sud.

Anthroponyme

Souverains 
 Sikandar, nom persan d'Alexandre le Grand, roi de Macédoine au IIIe s. av. J.-C.
 Sikandâr  (de son nom complet Ala-ud-Din Sikandâr shah), sultan de Delhi de la dynastie des Tughlûq, qui règne en 1394.
 Sikandar Lodi, sultan de Delhi de 1489 à 1517.
 Sikander Jâh Asaf Jâh III (aussi appelé Asaf Jâh III ou Sikander Jâh), roi de la dynastie des Nizâm de l'Hyderâbâd, qui règne de 1803 à 1829.

Autres 
 Sikandar Kher, acteur indien.

Toponyme 
 Sikandar Bagh (ou Sikunder Bagh, ou Sikandra Bagh, ou Secundra Bagh), résidence royale à Lucknow en Inde, construite pour Wajid Ali Shah, nawab d'Awadh, au début du XIXe s.

Titres d'œuvres 
 Sikandar, péplum indien réalisé par Sohrab Modi en 1941.
 , film indien réalisé par Piyush Jha en 2009.